Frozen Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Frozen Run (Hemlock Creek) im Columbia County, Pennsylvania
 Frozen Run (Lycoming Creek) im Lycoming County, Pennsylvania